Harald Kaas ist der Name folgender Personen:

*Harald Kaas (Architekt) (1868–1953), norwegischer Architekt
Harald Kaas (Schriftsteller) (1940–1989), deutscher Schriftsteller